Dolf Henkes, Nederlands schilder
Gerke Henkes, Nederlands schilder
Hetty Broedelet-Henkes, Nederlands schilderes
Peter Henkes, Duits middenvelder
Henkes (conservenfabriek), te West-Brabant
Henkes Jenever, jeneverstokerij te Delfshaven